N66 peut faire référence à :
 HMS Unity (N66), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N66 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres